Виктор Козин: Козин, Виктор Иванович (род. 1944) — советский футболист, советский и украинский тренер.
 Козин, Виктор Михайлович (род. 1953) — российский учёный, доктор технических наук.